Могырзан ( или ) — румынская фамилия. Известные носители:

 Могырзан, Василе (в монашестве Власий; род. 1941) — предстоятель Православной старостильной церкви Румынии.
 Могырзан, Михаил (в монашестве Иосиф; род. 1971) — епископ Ботошанский.